Сан Елијас има више значења:

 Сан Елијас (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Елијас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Елијас, Буенависта (Сан Луис дел Кордеро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Елијас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Елијас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Елијас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Елијас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Елијас (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Елијас (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Елијас (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Елијас (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Елијас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Елијас (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Елијас (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику